Saku pode referir-se a: 

 Saku (Nagano), uma cidade no Japão;
 Saku (Minamisaku), uma cidade no Japão;
 Saku (Estónia), um município rural na Estónia/Estônia;
 Saku (cerveja), uma marca de cerveja estónio/estônio;
 Saku (canção), uma canção pela banda Dir en Grey;
 Saku Koivu, um jogador profissional do hóquei.

Desambiguações de topônimos